

Нендзежев — село в гміні Вітоня Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Нендзежев — село в гміні Опатувек Каліського повіту Великопольського воєводства